

Geografia

Austria 
 Bad Blumau – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Blumau – frazione di Altenfelden, comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Blumau – frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Blumau – frazione di Groß Gerungs, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Blumau an der Wild – frazione di Ludweis-Aigen, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Blumau-Neurißhof – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)

Italia 
 Blumau – nome tedesco di Prato all’Isarco, frazione del comune di Cornedo all'Isarco nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)